Saint Loup désigne plusieurs saints nommés Loup ou Leu, ancienne appellation du loup en langue française (dial. picard).

Toponymes 
Voir aussi Saint-Loup#Toponymes
 Saint-Loup (Marseille)
 Saint-Loup (17380 Charente maritime)
 Saint-Loup-Hors
 Saint Leu (La Réunion)
 Saint-Leu-la-Forêt (95320, Val-d'Oise)
 Saint-Leu d'Esserent (Oise, Haut-de-France)
 Saint-Loup (Creuse)
 Saint-Loup-Lamairé (Deux-Sèvres)
 Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône)
 Saint-Loup-de-Naud (Seine-et-Marne)
 Saint-Loup (Loir-et-Cher)

Cultes catholiques et orthodoxes

Saint Loup est le nom canonique de plusieurs saints en langue française. Survivance du Moyen Âge, certains d'entre eux s'écrivent toujours Leu, ancienne appellation du loup en langue française. 

 Loup de Troyes () évêque qui accompagna saint Germain d'Auxerre en Grande-Bretagne.
Loup de Thessalonique († vers 306), martyr ; fêté le 23 août.
Loup de Bayeux ( siècle), évêque ; fêté le 28 mai et le 25 octobre.
Loup de Soissons († vers 540), évêque ; fêté le 19 octobre.
Loup de Lyon († 542), archevêque ; fêté le 25 septembre.
Loup de Chalon-sur-Saône († 610), évêque ; fêté le 27 janvier.
Loup de Sens († 623), dont le nom, en région parisienne, est souvent associé à celui de saint Gilles ; fêté le .
Loup de Limoges († 632 ou 637), évêque de Limoges ; fêté le 22 mai.
Loup d'Angers ( siècle), évêque ; fêté le 17 octobre.
Loup de Bergame ; fêté le 9 juin.

Patronyme et Pseudonymes 

Loup de Ferrières, important théologien franc (qui n'est pas « saint » stricto sensu)
Saint-Loup (écrivain), nom de plume de Marc Augier, (1908-1990)

Trivia 

Festival de la Saint-Loup, fête à Guingamp autour de la musique et la danse bretonne.

Notes et références 

Loup